Maďarský ohař je označení pro více typů psů - pro maďarského ohaře drátosrstého a krátkosrstého. Všichni mají společný původ, i velikost a tělesná stavba je velmi podobná, ovšem, hlavním rozdílem zde je jejich srst. Mají žluté žemlové zbarvení, vynikají v práci v poli, ale jsou dobří i v lese a ve vodě.

Rozdíly mezi drátosrstým a krátkosrstým ohařem 
Maďarský ohař drátosrstý: Má sice také krátkou srst, ta je ale na dotek velmi hrubá. Je výsledkem křížení maďarského ohaře krátkosrstého a jiných plemen. Rozdíl je také v povaze; je mnohem méně temperamentní a netrpělivý než maďarský ohař krátkosrstý. Více o něm se dozvíte na maďarský ohař drátosrstý na Wikipedii.

Maďarský ohař krátkosrstý: Má krátkou a na dotek jemnou srst, která nepotřebuje žádnou speciální péči. Má menší lovecké pudy, oproti maďarskému ohaři drátosrstému. Lépe také vychází se zvířaty a s dětmi. Výškově i váhově je stejný a toto plemeno je starší než maďarský ohař drátosrstý. Více o něm se dozvíte na maďarský ohař krátkosrstý na Wikipedii.

Externí odkazy 
 Maďarský ohař - Psí rasy 
 Maďarský ohař drátosrstý - plemenný standard 
 Maďarský ohař krátkosrstý - plemenný standard

Ohaři
Plemena psů z Maďarska